Тања Васкез () мексичка је глумица и фото-модел.

Филмографија

Теленовеле

ТВ Серије

Спољашње везе 
 
 Званични сајт

Рођени 1977.
Мексичке глумице
Биографије живих особа